Iàmnoie (Kozlovo), localitat de la província d'Astracan, a Rússia
 Iàmnoie (Maiàtxnoie), localitat de la província d'Astracan, a Rússia